The Girl and the Gangster – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company
The Girl and the Gangster – cortometraggio del 1924 diretto da William P. Burt